James Dickson peut désigner plusieurs personnes portant ce nom : 
  (c.1715-71), député de Lanark Burghs 1768–1771
 James Dickson (botaniste), (1738–1822) botaniste et mycologue écossais dont l’abréviation botanique standard est Dicks.,
  (1784–1855), marchand écossais et philanthrope à Gothenburg, Suède, 
 James Dickson (homme politique australien) (1832-1901), homme politique australien et  Premier Ministre du Queensland, 
  (1850–1941), député libéral de Dungannon 1880–1885, 
  (1854–1937), homme politique néo-zélandais, 
  (1863–1938), homme politique d’Irlande du Nord, 
  (1870–1939), homme politique néo-zélandais,
 James Dickson (1897-1963), joueur de rugby à XV irlandais.